Шахницы — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на крайнем юго-западе волости в 28 км к юго-западу от города Пскова и в 18 км к юго-западу от деревни Тямша.

Население 

Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляло 43 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района